— японские музыканты, исполняющие музыку на сямисэнах (цугару-дзямисэн). Дебютировали в 1999 году в Японии как дуэт, их новаторская манера исполнения привлекла широкую публику далеко за пределами Японии. В творчестве Ёсида смешивают традиционную манеру игры на сямисэне с техниками игры на электрогитарах.

Участники 
Рёитиро (, род. 26 июля 1977) и Кэнъити (, род. 16 декабря 1979) Ёсида, родились в городе Ноборибецу, губернаторство Хоккайдо. Братья начали учиться игре на сямисэнах уже в пятилетнем возрасте. Сначала они изучали стиль игры миньё-сямисэн под руководством Коки Адати, а с 1989 года изучали стиль цугару-дзямисэн у мастера Такаси Сасаки.

Дискография

Интернациональные альбомы

2004 — Yoshida Brothers II 
 Frontier
 Gales of Wind (Hayate)
 Mirage (Shinkiro)
 Lullaby of Takeda
 Kodo
 Indigo
 Kagero
 Evening Calm (Yuunagi)
 Nikata
 Old/New-«Modern» Third Movement
 Arigato
 Kodo (Inside the Sun Remix)

2006 — Yoshida Brothers III 
 Erghen Diado
 Passion
 Canon
 Hit Song
 Overland Blues
 Cherry Blossoms in Winter
 By This River
 Morricone
 Oh My Love
 Tsugaru Jinku
 My Heart Holds
 Tsugaru Jongara Bushi

2007 — Hishou 
 Prelude Hishou
 Ibuki
 Kodo
 Ringo Bushi
 Ajigasawa
 Yasaburo
 Panorama
 Tsugaru Yosare
 Time of Sand
 Tsugaru Aiya
 Modern
 Dual
 Tsugaru Jongara
 Postlude Hishou

Японские альбомы 
 Ibuki (1999)
 Move (2000)
 Soulful (2002)
 Frontier (2003) (a.k.a. Yoshida Brothers 2005)
 Renaissance (2004)

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Официальный сайт 
 Yoshida Brothers in Domo Lable

Видео 
 Yoshida Brothers — Public Performance

Игроки на сямисэне
Музыканты Японии
Семейные музыкальные коллективы
Братья